

Lokalizacje

Niemcy 
 Eichendorf – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dingolfing-Landau

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Boleścin
 Dąbrowa

Zobacz też 
 Eichendorff